Briareum är ett släkte av koralldjur. Briareum ingår i familjen Briareidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Briareum